Grad u Danskoj:
 Herning, grad u regiji Središnji Jylland

Općina u Danskoj:
 Herning (općina), općina u regiji Središnji Jylland